Impedanz steht für:
 Impedanz, Wechselstromwiderstand in der Elektrotechnik
 Wellenwiderstand, Wellenimpedanz
 Akustische Impedanz – einige Messwerte in der Akustik

Siehe auch:
 Widerstand